Il singolare del torneo di tennis Qatar Telecom German Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Nadia Petrova 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Nadia Petrova (finale)
 Patty Schnyder (semifinali)
 Elena Bovina (quarti di finale)

 Nathalie Dechy (primo turno)
 Elena Lichovceva (secondo turno)
 Kim Clijsters (terzo turno)
 Justine Henin (Campionessa)
 Nadia Petrova (semifinali)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Karolina Šprem (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar Telecom German Open 2005